Le terme de « diaspora  française » est peu utilisé dans la littérature scientifique. Il peut désigner :
 Les Français établis hors de France.
 Plus rarement, l'ensemble des descendants de Français hors de France.
 Les Juifs de France, composante française de la diaspora juive.
 Plus généralement, la composante française d'une diaspora établie en France.

Notes et références